Albums
 Illuminations (Wishbone Ash)
 Illuminations (Alice Coltrane and Carlos Santana)
 Illuminations (EP) - extended play van Little Boots
 Illuminations (Josh Groban)
 Illuminations (Buffy Sainte-Marie)
 Illuminations (McCoy Tyner)

Overig
 Les illuminations - compositie van Benjamin Britten
 Illuminations (poëzie) - poëziecollectie van Arthur Rimbaud, basis voor bovenstaande compositie
 Illuminations (film) - Australische film
 Illumination Entertainment - Amerikaanse filmproducent